Toba puede referirse a:

Geología 
 toba volcánica, una roca ígnea;
 toba calcárea, una roca sedimentaria;
 toba armenia, roca utilizada en la construcción en la ciudad de Ereván, Armenia;
 teoría de la catástrofe de Toba, que establece que la evolución humana fue afectada por un reciente evento (hacia el 70 000 a. C.) de tipo volcánico.

Biología 
 toba, nombre vulgar de la planta Onopordum acanthium;
 toba, nombre vulgar de la planta Onopordum illyricum;
 toba, nombre vulgar de la planta Onopordum nervosum
 toba, nombre común de la planta Verbascum sinuatum;

Geografía 
 La Toba, localidad de Cantabria, España;
 La Toba, localidad de la provincia de Guadalajara, España;
 Toba, ciudad de Japón;
 La Toba, antiguo nombre de Ciudad Insurgentes, México;
 Toba, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 barrio Toba, barrio de Resistencia, Argentina;
 barrio Toba, distrito de Rosario, Argentina;
 lago Toba, lago de origen volcánico en la isla de Sumatra;

Antropología 
 Pueblo toba o qom, etnia americana del grupo pámpido que habita en el Chaco Central;
 Idioma toba o qomlaqtaq, lengua utilizada por esa etnia;
 danza de los tobas, baile folclórico interpretado en la región andina de Sudamérica;

Personas 
 Toba no Sōjō (1053-1140), monje, artista y astrónomo japonés;
 Toba (1103-1156), emperador japonés;
 Go-Toba (1180-1239), emperador japonés;
 Eduardo Toba (1923-2001), entrenador español de fútbol;
 Toba Khedoori (1964-), pintora australiana;